Oddur ist:

 die isländische Version des männlichen Vornamens Odd – für Namensträger siehe dort
 eine Schreibweise für die Stadt Huddur in Somalia